Il toponimo Justine Kabwe può riferirsi a diversi comuni dello Zambia:

Justine Kabwe, comune del distretto di Kabwe
Justine Kabwe, comune del distretto di Luanshya
Justine Kabwe, comune del distretto di Lusaka